Żebbuġ máltai nyelv en olajfát, olivát jelent. Ezen a néven két település található az országban:

 Żebbuġ Málta szigetén
 Żebbuġ Gozo szigetén